Giulio Zeppieri era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Nuno Borges ha sconfitto Miljan Zekić con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Gilles Simon (primo turno)
  Nuno Borges (campione)
  Zdeněk Kolář (semifinale)
  Jurij Rodionov (primo turno)

  Franco Agamenone (primo turno) 
  Enzo Couacaud (secondo turno) 
  Constant Lestienne (primo turno) 
  Kacper Żuk (primo turno)

Qualificati 

  Luciano Darderi (quarti di finale)
  Titouan Droguet (primo turno)
  Lucas Gerch (primo turno)

  Francesco Forti (primo turno) 
  Matteo Arnaldi (secondo turno) 
  Miljan Zekić (finale)

Wildcard 

  Luca Nardi (semifinale)
  Oleksandr Ovcharenko (secondo turno)

  Francesco Passaro (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Barletta 2022